Bellettini – cognome italiano
 Giorgio Bellettini – fisico italiano